Die 1. Amateurliga Südbaden 1961/62 war die 12. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der SC Baden-Baden, der sich aber in der Aufstiegsrunde zur II. Division nicht gegen die anderen Amateurmeister in Baden-Württemberg durchsetzen konnte und nur den 2. Platz unter den vier teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. Der SV Haslach und der FC Kandern mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren Phönix Durmersheim und die Amateure des Freiburger FC.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1961
Fußballsaison 1961/62